Borka může být:
 Borka – odumřelá povrchová vrstva hustého stonku nebo kořene rostliny
 Borka (Přestavlky u Čerčan) – osada, část obce Přestavlky u Čerčan v okrese Benešov
 Piirissaar (dříve též Borka) – ostrov v Čudském jezeře v Estonsku

Podobné názvy 
 Bôrka